Хусаин Зилеевич Мазитов (,  — , ) — башкирский певец (баритон). Народный артист Башкирской АССР (1975), заслуженный артист Башкирской АССР (1964).

Трудовую деятельность начинал как шофёр.

Образование 
 1948—1953 вокальное отделение Московской государственно консерватории им. П. И. Чайковского (кл. Е. В. Кузьминой).

В Московскую консерваторию ишимбайский шофёр попал из самодеятельности. В 1948 году на республиканском смотре художественной самодеятельности, где он выступал, находилась комиссия из Москвы. Она отбирала талантливую молодёжь для учёбы в Москве. В числе 16 человек, отобранных из 78 кандидатов, был Хусаин Мазитов.

Дипломная работа Мазитова — партии Мизгиря в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и Уберто в «Служанке-госпоже» Д.Перголези. За них выпускник получил оценки «отлично», а председатель комиссии, прославленный бас Большого театра Иван Петров сказал: «Вы рождены для оперы!»

Творческая деятельность 
В 1953-78 солист Башкирского государственного театра оперы и балета, в 1978-89 солист Башкирской государственной филармонии.

В Башкирском государственном театра оперы и балета исполнил партии Жермона ("Травиата" Дж. Верди), Валентина ("Фауст" Ш.Гуно), Багрова, Ильяса ("Салават Юлаев", "Кодаса" З.Г.Исмагилова) и др.

После перехода в 1978 году в Башкирскую государственную филармонии, Мазитов стал много концертировать по Башкирии. В период расцвета концертной деятельности в его репертуаре было больше 300 песен. Мазитов был первым исполнителем большого числа новых песен известных башкирских композиторов. Большая творческая дружба связывала его с Нариманом Сабитовым, Хусаином Ахметовым, Рафиком Сальмановым. Последний в содружестве с поэтом Рами Гариповым написал «Песню шофёра», памятуя раннее возмужание товарища за рулем грузовика. Эту песню певец очень любил и часто исполнял, как и другие произведения друга, например, песни «Прощание», «Песня труда» и другие.

Мазитов был первым и лучшим исполнителем многих лирических песен Хусаина Ахметова: «Мне невозможно жить без тебя» (слова Н.Наджми), «Башкирский кумыс» (слова К.Даяна) и другие.

Из интервью 
"— С чего берет начало Ваше творчество?
— С народных мелодий. И по сей день для меня они самые любимые. Они спасали меня в самое тяжелое время — в годы войны, когда я ребёнком уже работал — крутил баранку грузовика по разбитым дорогам Ишимбайского района. Потом благодаря песням у меня появились друзья, с которыми я пел эти песни в холодном доме культуры, где, чтобы не замерзнуть, мы отплясывали под свой же аккомпанемент: «энне-гидер-гидер-гидер…»

Мазитов вспоминал в интервью свою молодость во время Великой Отечественной войны и как он с 14 лет до 20 лет работал в автоколонне треста «Ишимбайнефть» шофёром.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовое отличие» (8 июня 1955)
 Народный артист Башкирской АССР (1975)
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1964)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Башкирской АССР

Литература 
Валеева А.А. "Добрый свет. Хусаин Мазитов на сцене и в жизни".  Уфа Китап 2009г. 128 с. обложка Увеличенный формат. ISBN 978-5-295-04722-0

Примечания

Ссылки 
http://encycl.bash-portal.ru/mazitov.htm

http://www.bashopera.ru/newsinfo.589.html

Персоналии:Ишимбай
Шофёры
Музыканты Уфы
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета
Оперные певцы и певицы Башкортостана